N32 (België)
Route nationale 32 (Frankrijk)
N32 (Luxemburg)
Route nationale 32 (Madagaskar)